Flao peut désigner :

 Flaó, un gâteau espagnol à base de pâte de farine fourrée de ricotta ou de mató.
 Surnom de Benjamin Flao, scénariste, dessinateur et coloriste de bande dessinée français.